Dall'odio all'amore (The Barricade) – film muto del 1917 diretto da Edwin Carewe
 The Barricade – film del 1921 diretto da Christy Cabanne